Генуфлекто́рий () — скамеечка или подушечка для коленопреклонения в католических храмах.

Индивидуальные генуфлектории, стационарные или переносные, используются в католических храмах и часовнях, а также в домах верующих для преклонения коленей во время молитвы.

Также, согласно обычной практике, в католических церквях к храмовым скамьям в задней части крепится специальная подставка-генуфлекторий, которая предназначена не для ног, а для коленопреклонений сидящих на следующем ряду людей. Генуфлекторий используется для коленопреклонения верующих в определённые моменты мессы, предписанные её чином, а также во время поклонения Святым Дарам и во время индивидуальной молитвы. Кроме того, традиционно генуфлекториями были снабжены алтарные преграды католических храмов, для того чтобы верующие могли принимать Святое Причастие на коленях.

Ссылки 
 Neher, Stephan Jacob. Vera idea ornatus ecclesiastici. Schaphusiae: Sumptibus Fr. Hurter, 1860.

Католицизм
Устройство христианского храма
Мебельные изделия